Влади́мир Андре́евич Оболе́нский:
 Оболенский, Владимир Андреевич (1869—1950) — российский общественный деятель, депутат Государственной думы I созыва.
 Оболенский, Владимир Андреевич (1889—1954) — русский и советский художник-график, педагог и искусствовед.